Rywalizacja mężczyzn w skokach akrobatycznych podczas mistrzostw świata w Ałmaty została rozegrana na skoczniach o nazwie Terrace Course. Kwalifikacje rozegrano 10 marca o 12:25, z kolei finały tego samego dnia o 15:00. Złoty medal wywalczył Maksim Burow, który pokonał drugiego Christophera Lillisa oraz trzeciego Pawieła Krotowa.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021